Buczyna peut désigner :

Toponymie
en Pologne

 Buczyna, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Buczyna, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Buczyna, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Buczyna, un village de la powiat de Świebodzin dans la voïvodie de Lubusz
 Buczyna, un village de la powiat de Wschowa dans la voïvodie de Lubusz